Пётр Зы́ков:
 Зыков, Пётр Максимович (1890—1960) — генерал-майор, дважды Краснознамёнец.
 Зыков, Пётр Павлович (1852—1899) — русский архитектор (Зыков-второй).